Messier 85, lećasta galaksija u zviježđu Berenikina kosa
 M-85 (autoput u Michiganu, SAD)
 Zastava M85, puška koji proizvodi Zastava Oružje, Srbija

Kemija:
 M85 (gorivo), mješavina od 85% metanola i 15% benzina